Isabela Orleánská (francouzsky Isabela Marie Laura Mercédès Ferdinanda d'Orléans, 7. května 1878, Eu – 21. dubna 1961, Laraš) byla členka francouzského královského rodu Orleánských a sňatkem vévodkyně de Guise.

Život 
Isabela se narodila se ve francouzském Eu jako dcera Filipa Pařížského a Marie Isabely Orleánské.

Manželství a potomci 
Isabela se 30. listopadu 1899 v Twickenhamu provdala za svého bratrance Jana de Guise, syna Roberta z Chartres a Františky Orleánské.

Po smrti svého bratrance Filipa Orleánského, nárokovatele francouzského trůnu jako "Filip VIII.", se stal Jan novým titulárním králem Francie jako "Jan III." Titul zpochybňovali členové španělské větve rodu Anjou, kteří byli potomky Ludvíka XIV.

Isabela měla s Janem čtyři děti:

 1. Isabela Orleánská (27. 11. 1900 Le Nouvion-en-Thiérache – 12. 2. 1983 Neuilly-sur-Seine)
 I. ⚭ 1923 hrabě Bruno z Hancourtu (20. 9. 1899 Vevey – 19. 4. 1930 Casablanca), automobilový závodník, tragicky zahynul během tréninku na Grand Prix Maroka
 II. ⚭ 1934 Pierre Murat (6. 4. 1900 Paříž – 30. 7. 1948 Rabat)
 2. Františka Orleánská (25. 12. 1902 Paříž – 25. 2. 1953 tamtéž)
 ⚭ 1929 princ Kryštof Řecký a Dánský (10. 8. 1888 Pavlovsk – 21. 1. 1940 Athény)
 3. Anna Orleánská (5. 8.  1906 Le Nouvion-en-Thiérache – 19. 3. 1986 Sorrento)
 ⚭ 1927 Amadeo z Aosty (21. 10. 1898 Turín – 3. 3. 1942 Nairobi), 3. vévoda z Aosty, místokrál a generální guvernér Italské východní Afriky 1937–1941, zemřel v britském zajateckém táboře v Keni
 4. Jindřich Pařížský (5. 7. 1908 Le Nouvion-en-Thiérache – 19. 6. 1999 Cherisy), hrabě pařížský
 ⚭ 1931 Isabela Orleánsko-Braganzská (13. 8. 1911 Eu – 5. 7. 2003 Paříž)

Princezna Isabela zemřela v Larache v Maroku.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Francouzské kněžny (Orléans)
Narození 7. května
Narození v roce 1878
Narození v Eu (Seine-Maritime)
Úmrtí 21. dubna
Úmrtí v roce 1961
Ženy